Problém může označovat:
 Problém

sémantika
 Problém ukotvení symbolů

matematika
 Problémy tisíciletí
 Problém obchodního cestujícího
 Problém čtyř barev
 Monty Hallův problém
 Burnsideův problém
 Hilbertovy problémy

informatika
 Problém P versus NP
 Problém roku 2038
 Problém roku 2000

klimatologie
 Problém divergence

šachy
 Problém osmi dam